Die Communauté de communes du Béarn des Gaves ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Pyrénées-Atlantiques in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 22. Juli 2016 gegründet und umfasst 53 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Salies-de-Béarn.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Canton de Navarrenx,
 Communauté de communes de Salies-de-Béarn und
 Communauté de communes de Sauveterre-de-Béarn.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Bearn des Gaves
Gegründet 2016